Loxley kan syfta på följande platser:

 Loxley, South Yorkshire – en ort i Sheffield, South Yorkshire, England
 Loxley, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England
 Loxley Creek – ett vattendrag i Ontario, Kanada
 Loxley Green – en ort i Staffordshire, England
 Loxley Lake – en sjö i Nipissing District, Ontario, Kanada
 River Loxley – ett vattendrag i England